Diversi trattati diplomatici sono stati firmati nei secoli a Compiègne:

 Trattato di Compiègne dell'867, con il quale il re dei Franchi Occidentali Carlo il Calvo cede la penisola di Cotentin e l'Avranchin al re Salomone di Bretagna.
 Trattato di Compiègne firmato il 10 giugno 1624, fra la Francia e le Province Unite.
 Trattato di Compiègne del 1635, firmato fra i regni di Svezia e Francia, con il quale i francesi promettono di fornire un sostegno finanziario all'armata svedese nel Sacro Romano Impero. 
 Trattato di Compiègne del 1756, fra la Francia e la Repubblica di Genova, con il quale viene concesso ai genovesi un sussidio e delle truppe per controllare la Corsica.
 Trattato di Compiègne del 1764, fra la Francia e la Repubblica di Genova, con il quale le truppe francesi si impegnano al presidio di Ajaccio, Calvi e Saint-Florent, Bastia e Algajola per quattro anni.

Note